Миттелосберген, Миттельхаусберген ( []) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Энайм. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Мюндольсайм (округ Страсбур-Кампань).

Площадь коммуны — 1,72 км², население — 1775 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 1836 человек (2013), плотность населения — 1067,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1698 человек, в 2012 году — 1768 человек, а в 2013-м — 1836 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1136 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 827 были экономически активными, 309 — неактивными (показатель активности 72,8 %, в 1999 году — 75,1 %). Из 827 активных трудоспособных жителей работали 770 человек (400 мужчин и 370 женщин), 57 числились безработными (33 мужчины и 24 женщины). Среди 309 трудоспособных неактивных граждан 133 были учениками либо студентами, 117 — пенсионерами, а ещё 59 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки